Lampedusa kan syfta på:

 Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896–1957), den elfte fursten av Lampedusa

Geografi

Italien 

 Lampedusa, ö, Sicilien, 
 Lampedusa e Linosa – en kommun i Sicilien, Agrigento, 
 Lampedusa Airport, flygplats, Sicilien, Agrigento, 

Robotskapade Italienförgreningar